Archi
 Arco di Augusto a Rimini
 Arco di Augusto ad Aosta
 Arco di Augusto a Susa 
 Arco di Augusto nel Foro Romano (distrutto)

Porte
 Arco di Augusto a Fano
 Arco di Augusto a Perugia